Куніцин Ігор Костянтинович був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, в першому раунді програвши Євгенові Корольову.У фіналі Михайло Южний переміг Янко Типсаревича з рахунком 6–7(5–7), 6–0, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2009
Кубок Кремля